Pektor ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Pektor (* 1920), österreichischer Speerwerfer
 Walter Pektor (1945–1994), österreichischer Speerwerfer